Gulian:
 Emil Gulian (1907, ?  1942), un poet și traducător român
 Constantin (Henri) Ionescu(-)Gulian (1914, București  2011)

Nume de familie românești